Мері Франсес Лайон () — британська дослідниця генетики.
 Мері Мейсон Лайон () — американська учителька, піонер жіночої освіти в США.
 Мері Лайон () — американська колумністка та дизайнерка ювелірних виробів.

Див. також 
 Лайон